Museum Boijmans Van Beuningen
Frans Jacob Otto Boijmans, kunstverzamelaar